La Marquise d'O..., nouvelle publiée par le dramaturge allemand Heinrich von Kleist en 1808 ;
 La Marquise d'O, téléfilm de Claude Barma diffusé en 1959 ;
 La Marquise d'O, téléfilm de Hans-Jürgen Syberberg diffusé en 1989 ;
 La Marquise d'O..., film adapté de la nouvelle par Éric Rohmer sorti en 1976.
 La Marquise d'O..., opéra de René Koering produit en 2011 à l'Opéra de Monte-Carlo.